Howick steht für:
 Howick (Lancashire), ein Ort in der englischen Grafschaft Lancashire
 Howick (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Howick (Northumberland), ein Ort in der englischen Grafschaft Northumberland
 Steinzeithütte von Howick, mittelsteinzeitliche Ausgrabung bei Howick in Northumberland
 Howick (Ontario), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Ontario
 Howick (Québec), ein Ort in der kanadischen Provinz Québec
 Howick (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal